Лорки ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Медия-дель-Сегура. Занимает площадь 15,0 км². Население — 7 141 человек (на 2019 год).

Покровителями города считаются апостол Иаков (в испанской традиции именуется Сантьяго (святой Яго) и «мавроборец») и  Пресвятая Дева Мария Розария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Centro Democrático Liberal de Lorquí
 Diario digital Vega Media Press, edición de Lorquí

Муниципалитеты Мурсии
Города Мурсии